Мари́я Ефи́мовна Ми́нина (1 августа 1910, Петрозаводск — 20 декабря 1996) — советская лыжница и велосипедистка, заслуженный мастер спорта СССР (1942).

Выступала за Карелию, Ленинград (с 1938 ?) — «Динамо».

4-кратная чемпионка СССР по лыжным гонкам (1933—1940), 8-кратная чемпионка СССР по велосипедным гонкам на треке и шоссе (1944—1950). Мастер спорта СССР по шести видам спорта: лёгкая атлетика, лыжные гонки, академическая гребля, баскетбол, велогонки на треке и на шоссе.

Биография

Ранние годы 
Родилась в рабочей семье, где помимо неё было 6 детей. Отец работал на Александровском заводе.

В школьные годы проявились её способности к спорту — в 14 лет опередила всех участниц первенства Автономной Карельской ССР среди женщин в гонке на 3 километра. Летом 1925 года пришла в клуб профсоюзов и выиграла соревнования по всем видам лёгкой атлетики.

После школы училась на заводе на токаря, одновременно занималась на курсах, готовивших преподавателей физподготовки. По окончании курсов — преподаватель физкультуры заводской школы-семилетки. В 1933 году Марию Минину пригласили в Петрозаводский пограничный отряд, где она занималась физкультурой с детьми и жёнами пограничников. Через год её назначили начальником физподготовки Петрозаводского пограничного отряда. В 1936 году Минину перевели в Ленинград, где она продолжила преподавательскую и спортивную деятельность.

Великая Отечественная война 
Во время Великой Отечественной войны Минина оставалась в блокадном Ленинграде, вместе с мужем обучала ленинградцев-ополченцев на стадионе «Медик» штыковому и рукопашному бою, гранатометанию, преодолению препятствий, ходьбе на лыжах. В октябре 1941 года, когда ополченцы ушли на фронт, вместе с мужем и двумя соратниками — тренером сборной Ленинграда по лёгкой атлетике Берзину и лыжником Киривайненом, стала инструктором Всевобуча на стадионе «Динамо» (инструктор-общественник физподготовки на Приморском военно-учебном пункте) — обучала будущих бойцов рукопашному бою, метанию гранаты, бегу на лыжах и т. д. Вскоре в строю осталась только она одна — зимой 1942 умер от голода Берзин, в тяжёлом состоянии был отправлен в госпиталь Киривайнен, распухли колени у Шехтеля и он вынужден был находиться дома, рядом с трёхлетними сыновьями-двойняшками — Артуром и Яшей. В итоге, она обучала одна 4 взвода.

Была участником движения «спортсменов-тысячников» — спортсменов, взявшихся обучить не менее тысячи бойцов (всего она обучила более 3000 бойцов).

Несмотря на блокаду, в 1942 году в Ленинграде прошли чемпионаты по некоторым видам спорта. 6 сентября Минина стала трёхкратной чемпионкой по лёгкой атлетике — в прыжках в длину, метании гранаты и троеборье. 20 сентября она выиграла первенство по велосипедному спорту — гонку на 5 км на дорожных велосипедах.

18 июня 1942 года Мининой в числе 22 спортсменов (в числе которых было 5 ленинградцев) «за выдающуюся общественную и педагогическую деятельность в деле подготовки резервов для Красной Армии и Военно-морского Флота и отличные спортивные достижения» было присвоено звание «заслуженный мастер спорта» Военным командованием Минина была награждена орденом Красной Звезды и золотыми именными часами..

Зимой 1943 года приняла участие в чемпионате СССР по лыжным гонкам в Свердловске.

Послевоенные годы 
После войны продолжила занятия спортом. Основные достижения были связаны с велоспортом — несколько раз становилась чемпионкой СССР в гонках на треке и на шоссе.

Также выступала в соревнованиях по лёгкой атлетике, командирскому многоборью (была второй в Ленинграде среди мужчин), конькам. Закончив активные выступления, продолжила тренировать лыжников, велосипедистов, конькобежцев на стадионе «Динамо».

Долгие годы жила в Ленинграде на Крестовском острове, на проспекте Динамо. Позже переехала на проспект Энтузиастов.

Спортивные достижения

Лыжные гонки

Велоспорт 
Чемпионка СССР:
 1944 — трек — 200 м с ходу
 1945 — трек — 1000 м с ходу
 1946 — трек — 500 м с ходу, командная гонка на 3 км; шоссе — командная гонка на 25 км
 1947 — трек — командная гонка на 2 км
 1948 — трек — индивидуальная гонка преследования на 2 км
 1950 — шоссе — командная гонка на 25 км

Награды 
 Орден Красной Звезды (9 июня 1945) — «за образцовое выполнение заданий Командования фронта по подготовке резервов для частей фронта»
 Медаль «За оборону Ленинграда»

Семья 
Дважды была замужем. Сын от первого брака — Константин Молинский. Второй брак с Артуром Шехтелем — чемпионом СССР 1939 года в метании молота. Со вторым мужем вырастила сыновей-двойняшек — Артура и Якова (преподаватель физкультуры и спорта в одном из институтов Ленинграда, писал музыку для песен, звучавших по ленинградскому и всесоюзному радио). Внук Артур — мастер спорта международного класса по плаванию, призёр чемпионатов СССР.

Примечания

Литература, ссылки 

 
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 2: К — П. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2009. С. 219—464 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0125-4 (т. 2)

Баскетболисты СССР
Гребцы (академическая гребля) СССР
Легкоатлеты СССР
Лыжники СССР
Велогонщики СССР
Чемпионы СССР по лыжным гонкам
Чемпионы СССР по велоспорту
Участники спортивных соревнований в блокадном Ленинграде
Спортсмены, обучавшие бойцов в блокадном Ленинграде
Спортсмены Карелии